Le nom anglais vibe signifie ambiance, atmosphère. Au pluriels, vibes signifie vibrations.

Le mot vibe peut désigner :
 Vibe, une boutique tendance située à Toulon dans le sud de la France ;
 Vibe, un magazine américain consacré au hip-hop et à la musique noire américaine en général, sans négliger des pages consacrées à la mode et à l’habillement ;
 Vibe, une chaîne de télévision de Nouvelle-Zélande ;
 Vibe, une automobile du constructeur Pontiac ;
 Vibe, un personnage de bande dessinée de l'univers DC Comics ;
 Vibe, un groupe de musique coréen ;
 Frederik Ludvig Vibe, (1803 - 1881), un helléniste norvégien ;
 Vibe, une chanson du groupe The Rasmus, extrait de l'album Hell of a Tester.
 Vybe, une néo-banque française.